Esfinx, criatura mitològica de l'antic Egipte
 Esfinx, papallona de la familia dels esfíngids
 Esfinx (gat), una espècie de gat d'origen canadenc